est un personnage qui fait partie de l'univers du manga JoJo's Bizarre Adventure. C'est un des compagnons de Bruno Buccellati, il fait partie du groupe des héros de la cinquième partie.

Passé 

Narancia est né en 1984, alors qu'il avait dix ans, sa mère mourut des suites d'une maladie oculaire héréditaire, qui s'aggravait. Son père, un jardinier, ne s'occupant que très peu de son fils, celui-ci finit par arrêter l'école et commença à vagabonder avec une bande d'amis, vivant de petites rapines. À cette époque, délaissé par sa famille, Narancia considérait l'amitié comme la chose la plus importante qui soit. Pourtant, un de ses compagnons, pour échapper à la police, le trahit, et le fit emprisonner à sa place (Il fit en sorte que Narancia soit condamné pour le crime qu'il avait commis).

Narancia fut emprisonné dans un centre pour jeunes délinquants et parce qu'il s'obstinait à clamer son innocence, il fut sévèrement battu par les gardiens. L'année suivante, en sortant du centre, Narancia se rendit compte qu'il avait lui aussi développé la maladie oculaire de sa mère. Alors qu'il errait dans les rues de Naples, persuadé d'avoir été frappé par le destin, il rencontra Pannacotta Fugo, qui le conduit dans le restaurant tenu par Bruno Buccellati. Sans questions ni aucune trace de mépris, Buccellati laissa Narancia manger gratuitement, puis l'emmena à l'hôpital où il paya pour guérir la maladie du jeune homme. Narancia comprit que Buccellati était un mafieux mais il lui demanda de le prendre avec lui, ce à quoi Buccellati refusa avec énervement.

Narancia retourna donc auprès de son père, qu'il n'avait toujours pas pardonné d'avoir laissé sa mère mourir, ou de l'avoir abandonné. Après s'être longtemps questionné sur la colère de Buccellati, il s'aperçut quelle n'avait rien à voir avec la haine des gardiens, ou celle emplis de mépris des autres adolescents, mais que le gangster était furieux pour son bien. Convaincu que sa place se trouvait au côté de Fugo et Buccellati qui lui avait sauvé la vie, il contacta Polpo sans en informé ceux-ci. Il passa le test imposé par le Black Sabbath de Polpo et joint le gang de Buccellati.

Dans Golden Wind 

Narancia apparaît d'abord comme un garçon simplet, fainéant, mais aussi très impulsif, transformant le cours de mathématiques que lui fait Fugo en rixe au couteau. Finalement, si Narancia est le moins réfléchi de la bande, c'est aussi le plus spontané, il n'hésite pas à se lancer dans la bataille sans aucun plan, et ne demande jamais de l'aide, il met un point d'honneur à se débrouiller par soi même. Néanmoins, ce caractère tête brulée lui joue parfois de sales tours, car il est incapable de voir le danger venir. Ainsi, il est le premier a tomber sous les coups de Soft Machine, de Green Day, ou encore de Grateful Dead. Paradoxalement, c'est généralement lui qui fournit la clé de l'énigme, en étant neutralisé très vite, il permet aux autres d'anticiper avant d'être eux-mêmes attaqués.

Narancia s'occupera tout de même de Formaggio, alors qu'il est complètement isolé, uniquement en improvisant. De même durant le combat contre Squalo et Tiziano, alors qu'il est affaibli par Talking Head, il parvient, en délaissant volontairement l'aide que lui apporte ses camarades, à se débarrasser de ses deux adversaires d'un seul coup.

Aerosmith 

Aerosmith a la forme d'un petit avion. Il a un grand rayon d'action, peut bien sûr voler (même sous l'eau), est capable de déclencher de vrais barrages de tirs ou de lancer de petites roquettes. Bien que petit et complètement imprécis avec ses mitrailleuses, Aerosmith est sans problème capable de détruire une petite voiture (un humain avec encore plus de facilité). Le principal atout d'Aerosmith est qu'il est doté d'un radar, qui fonctionne en détectant le  émis, entre autres, par la respiration des êtres vivants, ce qui lui permet rapidement de retrouver quelqu'un (cela se complique si sa cible est dans une foule).

Divers 

Son nom vient du mot italien signifiant « orange sanguine ».
Narancia n'ayant été qu'à l'école primaire, il est peu éduqué, ce qui l'énerve quand quelqu'un le mentionne.
Narancia est du signe du lion.
Le cri de guerre de Narancia est Vola Vola, qu'il termine par Volare Via !, ce qui veut approximativement dire : dépêche-toi de mourir. Le Vola Vola se rapproche pas mal du Tora Tora, le cri de guerre des aviateurs japonais de la seconde guerre mondiale.
Sa série télé préférée est Ken le Survivant.
La personne la plus importante qui soit pour lui est Bruno Buccellati, du fait qu'il l'a sauvé de la mort.

Ghirga, Narancia

en:Narancia Ghirga